gilza w papiernictwie
 gilza – łuska naboju
 gilza papierosowa – tubka do napełniania w nabijarkach
 gilza ekstrakcyjna – celulozowy filtr, w którym umieszcza się substancję poddawaną ekstrakcji w aparacie Soxhleta